Pacer steht für:
 Herzschrittmacher
 mehrere US-amerikanische Automodelle:
 Edsel Pacer
 AMC Pacer
 Pacer (Triebwagen), mehrere Bauarten britischer Dieseltriebwagen der 2. Generation auf zweiachsigen Fahrgestellen, insbesondere die TOPS-Klassen 142, 143 und 144
 ein Flugzeugmodell von Piper Aircraft, siehe Piper PA-20
 einen Oberhäuptling der Kiowa-Apachen, siehe Essa-queta 

Die Abkürzung PACER steht für:
 Public Access to Court Electronic Records, ein öffentliches elektronisches Zugriffssystem auf Dokumente US-amerikanischer Bundesgerichte, siehe PACER (Dokumentationsdienst)
 Pacific Agreement on Closer Economic Relations, ein Rahmenvertrag für Handelsvereinbarungen pazifischer Anrainerstaaten